Абд аль-Кадір (1808–1883) — політичний діяч Алжиру
 Абд аль-Азіз (1878–1943) — султан Марокко
 Абд аль-Крім (1882–1963) — політичний діяч Марокко
 Абд аль-Латіф (1162–1231) — арабський вчений
 Абд аль-Хафіз (1875–1937) — султан Марокко

Див. також 
 Абд аль-Малік